Скоробога́тов — русская фамилия.

 Скоробогатов, Александр Викторович (род. 1963) — писатель, родившийся в Белорусской ССР и проживающий в Бельгии.
 
 Скоробогатов, Андрей Валерьевич (род. 1987) — российский писатель-фантаст.
 Скоробогатов, Анатолий Маркович (1906—1944) — Герой Советского Союза.
 Скоробогатов, Антон Никитич — русский военный моряк, командир фрегата «Флора».
 Скоробогатов, Герман Александрович (1937—2017) — советский и российский физик и химик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Скоробогатов, Дмитрий Степанович (1862—1938) — русский и советский архитектор.
 Скоробогатов, Иван Сергеевич (2002—2009) — российский мальчик, гибель которого в США вызвала широкий общественный резонанс.
 Скоробогатов, Игорь Константинович (1920—1997) — советский живописец.
 Скоробогатов, Константин Васильевич (1887—1969) — советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 
 Скоробогатов, Семён Васильевич (1902 — ?) — советский военачальник, государственный и политический деятель, полковник.

См. также 
 Скоробогаткин, Константин Фёдорович (1901—1982) — советский военный деятель. Генерал-полковник (1963).